Гуда́нов — фамилия. Известные носители:
 Гуданов, Александр Никитович (1923—1982) — капитан, Герой Советского Союза
 Гуданов, Дмитрий Константинович (род. 1975) — артист балета, премьер Большого театра, народный артист России (2012).
 Гуданов, Евгений Алексеевич (1921—1944) —  Герой Советского Союза.